Mocho puede referirse a:
 Un nombre referido a la fregona.
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.